Le qualificazioni del singolare della Copa Oster 2023 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Carolina Alves (qualificata)
  Kyōka Okamura (primo turno)
  Luisa Meyer (primo turno)
  Valerija Strachova (spostata nel tabellone principale)

  Martina Colmegna (qualificata) 
  Marine Partaud (qualificata) 
  Olivia Tjandramulia (primo turno) 
  Amina Anšba (ultimo turno)

Qualificate 

  Carolina Alves
  Martina Colmegna

  Quinn Gleason 
  Marine Partaud

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Copa Oster 2023